Tori (pleme), pleme iz naroda Ewe
 Torii, tradicionalna japanska vrata na šintoističkim hramovima
 Tori (borilačke vještine), pojam vezan uz borilačke vještine
 Tori (Gruzija), gruzijska povijesna pokrajina